HMS Vengeance — ряд кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Vengeance (1758) — 28-гарматний корабель шостого рангу (). Спущений на воду у 1758 році. Затоплений як хвилеріз у 1766 році.
 HMS Vengeance (1774) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу (). Спущений на воду у 1774 році. Перетворений на плавучу тюрму у 1808 році. Розібраний у 1816 році.
 HMS Vengeance (1793) — голландський галіот, куплений у 1793 році, проданий у 1804 році.
 HMS Vengeance (1800) — 48-гарматний фрегат французького флоту, збудований у 1794 році. Захоплений британцями у 1800 році. У 1808 році перетворений на плавучу тюрму. Розібраний у 1814 році.
 HMS Vengeance (1824) — 84-гарматний лінійний корабель другого рангу (). Збудований у 1824 році. У 1861 році виведений в резерв. Розібраний у 1897 році.
 HMS Vengeance (1899) — броненосець типу «Канопус» (). Збудований у 1899 році. Проданий у 1921 році.
 HMS Vengeance (R71) — легкий авіаносець типу «Колоссус». Збудований у 1944 році. У 1952—1955 роках перебував у складі ВМС Австралії. У 1956 році проданий Бразилії, де отримав назву NAeL Minas Gerais (A-11).
 HMS Vengeance (S31) — атомний підводний човен типу «Вангард». Збудований у 1998 році. Перебуває на службі.

Кораблі ВМС Великої Британії